Ulica Złota w Kaliszu
 Ulica Złota w Katowicach
 Ulica Złota w Warszawie

Zobacz też 
 Złota Uliczka w Pradze

Złota